Kriegermühle ist der Ortsname von

 Kriegermühle (Leonberg), Ortsteil der Gemeinde Leonberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Kriegermühle (Plößberg), Ortsteil des Marktes Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern 
 Kriegermühle (Schaching), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Schaching (Deggendorf), Landkreis Deggendorf